Nikita Vasiliev puede referirse a varias personas:

 Nikita Vasiliev (n. 1992), futbolista ruso.
 Nikita Vasiliev (n. 2003), futbolista estonio.